Джон Тонеллі (,  23 березня 1957, Мілтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року в ОХА.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 33-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Х'юстон Аерос», «Нью-Йорк Айлендерс», «Калгарі Флеймс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Чикаго Блекгокс» та «Квебек Нордікс».

Загалом провів 1200 матчів у НХЛ, включаючи 172 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1980, 1981, 1982, 1983.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1982, 1985.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1982, 1985.
 Володар Кубка Канади в складі збірної Канади — 1984.
 MVP Кубка Канади — 1984.

Статистика

Посилання 
 

Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Італійці Канади